A 11 102-es számú mellékút egy ötszámjegyű, rövidke, alig 3 kilométeres hosszúságú mellékút a Budai-hegység és a Zsámbéki-medence határvidékén. Az 1102-es és az 1103-as mellékutakat köti össze. Jelentősége egyrészt abban áll, hogy a Zsámbéki-medence keleti és nyugati széle között – melyek egymástól közel 20 kilométerre esnek – ez az egyetlen észak-déli irányú kapcsolat a nagyjából kelet-nyugati irányú főbb útvonalak közt; másrészt abban, hogy összeköttetést kínál Telki és Budajenő lakói számára Biatorbágy és attól délebbre elterülő úticélok felé.

Nyomvonala 

Páty központjának keleti felében ágazik ki észak felé az 1102-es útból, és a település utolsó lakott utcáit elhagyva rövidesen el is éri végpontját, az 1103-as utat, a település északi külterületei között, de kevesebb, mint egy kilométerre Telki legkeletibb házaitól.

Források 

 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január
 , lekérdezés ideje: 2022. szeptember 3.

Jegyzetek 

11102
Páty
Zsámbéki-medence